Натуральне число 1214
 1214 рік до нашої ери
 1214 рік нашої ери